Тешна има више значења:

 Тешна (Појана Стампеј), насеље у округу Сучава у Румунији
 Тешна (Кошна), насеље у округу Сучава у Румунији